Бушар () — французские имя и фамилия. Происходит от немецкого имени . Во Франции была фамилией известного дворянского рода, в настоящее время широко распространена в Квебеке.

Имя 
 Бушар I де Бре (ум. после 958) — сеньор де Бре, считающийся родоначальником дома Монморанси.
 Бушар VI де Вандом (ум. 1354) — граф Вандома и сеньор Кастра с 1315 года из рода Монтуар. Сын Жана V и Элеоноры де Монфор.
 Бушар VI де Монморанси (ум. 1243) — сеньор де Монморанси, д’Экуан, де Конфлан-Сент-Онорин, д’Аттиши с 1230.
 Бушар VII (1345/1348 1371) — граф Вандома и Кастра (Бушар II) с 1364, сеньор де Сегре и де Фёйле из дома де Монтуар.
 Бушар д'Авен (1182—1244) — имперский рыцарь, каноник собора Св. Петра в Лилле.
 Бушар Ратепилат (ок. 910 956/967) — первый граф Вандома и первый представитель династии Бушардидов.

Фамилия 
 Бушар, Ален (1460 после 1514) — бретонский историк, хронист и правовед.
 Бушар, Арман — тамплиер, командовавший небольшим гарнизоном во время оккупации Кипра тамплиерами в 1192 году.
 Бушар, Джеффри (род. 1992) — французский велогонщик.
 Бушар, Иполито де (1780 или 1783 1837) — французский и аргентинский моряк и корсар.
 Бушар, Крис — британский кинорежиссёр, сценарист, композитор и мастер визуальных эффектов.
 Бушар, Линда (род. 1957) — канадский композитор и дирижёр.
 Бушар, Люсьен (род. 1938) — премьер-министр Квебека от Квебекской партии.
 Бушар, Наташа (род. 1963) — французский политик, сенатор и мэр города Кале, член партии Союз за народное движение.
 
 Бушар, Реймон (род. 1945) — канадский актёр театра и кино.
 Бушар, Шарль (род. 1956) — канадский военачальник.
 Бушар, Шарль-Жозеф (1837—1915) — французский врач, патолог.
 Бушар, Эван (род. 1999) — канадский хоккеист.
 Бушар, Эжени (род. 1994) — канадская теннисистка.
 Бушар, Эмиль (1919—2012) — канадский хоккеист, защитник.

Другое 
 «Бушар» — серия аргентинских тральщиков периода Второй мировой войны.

См. также 
 Бюшар
 Бушарди

Примечания